Hazro (district), Turks district
Hazro (Punjab), stad in het noordwesten van Pakistan